Seznam cest in ulic v Piranu.

B

D

M

P 

 Prvomajski trg

R 

 Ribiški trg

S

T 

 Tartinijev trg
 Trg bratstva

 Turšičev trg

U

V 

 Vodnikov trg

Ž 

 Židovski trg

Piran
Urbanizem Pirana